Coelographium är ett släkte av svampar. Coelographium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coelographium